Каменка  — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости.
 
Расположена в 54 километрах к северо-востоку от Пскова и в 12 км к юго-востоку от деревни Гверздонь, севернее деревни Троицкая Гора.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Гверздонской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района